Riberal de la Tet, subcomarca del Rosselló (França)
 Castellers del Riberal, colla castellera del Riberal amb seu a Baó
 El Riberal (Camprodon), entitat de població del municipi de Camprodon
 El Riberal (Molló), entitat de població del municipi de Molló
 El Riberal de Faitús, entitat de població del municipi de Llanars